

België 
 Sint-Hilariuskerk (Bierbeek)
 Sint-Hilariuskerk (Boutersem)
 Sint-Hilariuskerk (Ediger-Eller)
 Sint-Hilariuskerk (Harelbeke)
 Sint-Hilariuskerk (Maspelt)
 Sint-Hilariuskerk (Mullem)
 Sint-Hilariuskerk (Pussemange)
 Sint-Hilariuskerk (Wevelgem)

Duitsland 
 Sint-Hilariuskerk (Bollschweil)
 Sint-Hilariuskerk (Freiburg)
 Sint-Hilariuskerk (Utenbach)

Frankrijk 
 Saint-Hilaire le Grand (Poitiers)
 Sint-Hilariuskerk (Givet)
 Sint-Hilariuskerk (Halewijn)
 Sint-Hilariuskerk (Sazilly)

Italië 
 Sint-Hilariuskerk (Cremona)

Nederland 
 Sint-Hilariuskapel (Maastricht)

Verenigd Koninkrijk 
 Sint Hilariuskerk (Denbigh)
 Sint-Hilariuskerk (St Hilary, Cornwall)
 Sint Hilariuskerk (St Hilary, Vale of Glamorgan)
 Sint Hilariuskerk (Wallasey)

Verenigde Staten 
 Old Saint Hilary's Church, Marin County, Californië
 St. Hilary Roman Catholic Church, Washington, Pennsylvania

Hilariuskerk